Флаг городского поселения город Лебедя́нь Лебедянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 24 декабря 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5846.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из трёх горизонтальных полос: красной, голубой и жёлтой (в соотношении 1:5:1) и несущее изображение лебедя из герба городского поселения, выполненное белым, чёрным, жёлтым и красным цветами».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле на золотой земле серебряный лебедь с воздетыми крыльями с червлёными глазами, клювом и лапами».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба городского поселения город Лебедянь.

Первое упоминание Лебедяни относится к 1605 году. Тогда это было сельцо Лебедянское городище, принадлежавшее боярину Вельяминову. А уже в 1613 году Лебедянь становится государевым городом, получает своего воеводу и превращается в сторожевой пункт для обороны южных границ от татарских набегов.

В царствование императрицы Екатерины II Лебедянь получает статус уездного города и в 1781 году получает свой герб.

Современный флаг городского поселения город Лебедянь разработан с учётом исторического герба Высочайше утверждённого а и доработанного Герольдией в XIX веке. Описание исторического герба гласит: «».

Восстановление исторического герба как основы современного флага говорит о местных жителях, как о людях чтящих свою историю и бережно относящихся к своему культурному наследию.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения и достоинства.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Голубой цвет (лазурь) — символ духовности, возвышенных устремлений, чести и благородства.

Красный цвет — символ труда, силы, мужества, красоты и праздника.

Примечания 

Лебедянь
Лебедянь